Flughafen Alexandria steht für:
 Flughafen Alexandria El Nouzha (IATA-Code ALY, ICAO-Code HEAX), den seit 2011 bis auf Weiteres geschlossenen Flughafen der Stadt Alexandria in Ägypten
 Flughafen Burg al-ʿArab (IATA-Code HBE, ICAO-Code HEBA), den seit 2011 genutzten internationalen Flughafen der Stadt Alexandria in Ägypten
 Alexandria International Airport (IATA-Code AEX, ICAO-Code KAEX), den Flughafen der Stadt Alexandria im Bundesstaat Louisiana, USA